Kanal kan henvise til flere artikler:
 Kanal – en vandrende, for eksempel:
 et naturligt vandløb, fx den Engelske Kanal
 Skibskanal (vandvej) - en gravet vandrende
 Afvandingskanal (til dræning) - en gravet vandrende
 Vandingskanal (fx til engvanding) - en gravet vandrende
 Kanal (marketing) – en samhørende distributionsvej for varer eller tjenester fra en virksomhed til dennes kunder
 Kanal (solsystemet) – formationer (revner) på overfladen af planeter eller måner
 Kommunikationskanal – for eksempel en radiokanal eller en fjernsynskanal
 Kanal – en rørformet bane, som f.eks. blodkanaler
 Kanal (lyd) – en enkelt strøm af lyd i f.eks. Surround Sound

Se også
 Kannelering (kannelure)